Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1998. održani su 12. i 13. rujna 1998. Na izborima su birali članovi Predsjedništva BiH, zastupnici u Zastupničkom domu PS BiH i Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te zastupnici u skupštinama županija Federacije BiH.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 

Na izborima za članove Predsjedništva BiH pobijedili su Alija Izetbegović iz SDA, tada u Koaliciji za cjelovitu i demokratsku BiH sa Strankom za BiH, Liberalima i Građanskom demokratskom strankom BiH; Ante Jelavić iz HDZ-a BiH i Živko Radišić iz Socijalističke partije RS, tada u koaliciji Sloga koja je okupljala SP RS, Srpski narodni savez Republike Srpske i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Pobjednici na prethodnim općim izborima za hrvatskog i srpskog člana Predsjedništva, Krešimir Zubak i Momčilo Krajišnik bili su poraženi, s tim da je Zubak napustio HDZ BiH i osnovao Novu hrvatsku inicijativu.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH 

Najviše mandata dobila je Koalicija za cjelovitu i demokratsku BiH koju su činile SDA, SBiH, Liberali i GDS BiH. Dobili su 14 mandata u Federaciji BiH i tri mandata u Republici Srpskoj. Druga je bio HDZ BiH sa sedam mandata. Po četiri mandata dobili su koalicija Sloga koju su činile SNS RS, SP RS i SNSD; SDP BiH i SDS.

Broj mandata dobivenih na izborima

Rezultati izbora u Federaciji BiH

Rezultati izbora u Republici Srpskoj

Županijske skupštine u Federaciji BiH 

Unsko-sanska županija

Županija Posavska

Izvori 

1998